Binger puede hacer referencia a:

  Binger (Oklahoma)
  Elsie Margaret Binger Naumburg
  Louis-Gustave Binger